Sunwing peut désigner :
 Sunwing, un roman de l'écrivain canadien Kenneth Oppel, sorti en 1999 ;
 Sunwing, une compagnie aérienne à bas prix canadienne.